Jura kan henvise til flere artikler:
 Jurabjergene – en bjergkæde beliggende i Frankrig og Schweiz
 Jura (département) – et fransk departement i området
 Kanton Jura – et schweizisk kanton i området
 Jura (ø) – en skotsk ø i de Indre Hebrider.
 Jura (geologi) – en geologisk periode opkaldt efter Jurabjergene
 Jura – de emner der beskæftiger sig med love, forskrifter, aftaler og andre retshandler
 Retsvidenskab – den videnskabelige disciplin der beskæftiger sig med jura.
 Jūra – en flod i Litauen

Se også
 Jurassic Park – en film af Steven Spielberg fra 1993